Hrabovo má více významů:

 Hrabovo (Kalinovo) – osada obce Kalinovo
 Hrabovo (Ružomberok) – osada města Ružomberok
 Přírodní rezervace Hrabovo